Муле́н-сюр-Уа́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південний схід від Парижа, 135 км на захід від Діжона, 20 км на південний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 117 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 309,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мулен-сюр-Уанн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мулен-сюр-Уанн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна